В соответствии с Законом Кыргызской Республики об Особо охраняемых природных территориях от 1994 года Особо охраняемые природные территории — это участки земель, вод (акваторий), включающие природные комплексы или отдельные объекты природы, для которых устанавливается особый режим охраны и использования. К особо охраняемым природным территориям могут быть отнесены естественные или искусственно созданные природные комплексы и объекты природы, имеющие особое экологическое, природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное значение.

В Кыргызстане организована сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), подведомственная Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Республики. Общая площадь ООПТ 1 476 121,6 гектаров, что составляет 7,38 % от всей площади страны. Фактически ООПТ Кыргызстана подразделены на три категории, различающиеся целями и режимом охраны, а именно: заповедники, природные парки и заказники. На июнь 2017 года в Кыргызстане существует 10 государственных заповедников, 13 государственных природных парков, 8 лесных, 23 ботанических, 19 геологических, 2 комплексных и 12 охотничьих (зоологических) заказников.

Помимо этого, в 1998 году была создана Биосферная территория «Иссык-Куль» (официальное название территории — "Ысык-Кёль), которая по действующему законодательству приравнивается к статусу охраняемых природных территорий на национальном уровне с особым режимом охраны. Даниэл Адиш

Заповедники 
Целями образования государственных заповедников являются: сохранение и изучение генетического фонда животного и растительного мира, типичных и уникальных экологических систем и ландшафтов, создание условий для обеспечения естественного течения природных процессов, разработка научных основ охраны природы и являются природоохранными и научно-исследовательскими учреждениями.

На июнь 2021 год насчитывается 10 государственных заповедников:

 Иссык-Кульский государственный заповедник;
 Сары-Челекский государственный биосферный заповедник;
 Беш-Аральский государственный заповедник;
 Нарынский государственный заповедник;
 Каратал-Жапырыкский государственный заповедник;
 Сарычат-Эрташский государственный заповедник;
 Падышатинский государственный заповедник;
 Кулунатинский государственный заповедник;
 Сурматашский государственный заповедник;
 Дашманский государственный заповедник.

Государственные природные парки 
Государственные природные парки создаются для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, предназначены для использования в природоохранных, рекреационных, просветительных, научных целях и являются природоохранными и рекреационными учреждениями.

К июню 2017 года в Киргизии было создано 13 государственных природных национальных парков общей площадью 724 670,2 гектаров:

 Ала-Арча;
 Кыргыз-Ата;
 Беш-Таш;	
 Кара-Шоро;	
 Каракол;	
 Чон-Кемин;	
 Салкын-Тор;	
 Саймалуу-Таш;	
 Саркент;
 Кара-Буура;
 Кан-Ачуу;
 Алатай;
 Хан-Тенири.

Государственные заказники 
Государственные заказники создаются в целях сохранения, воспроизводства, восстановления природных комплексов и отдельных компонентов его составляющих для выполнения поставленных перед заказником природоохранных задач.

На декабрь 2009 года в Киргизии было образовано 10 лесных, 23 ботанических, 19 геологических, 2 комплексных и 14 охотничьих (зоологических) заказников общей площадью 241 498,7 гектаров.

См. также 
 Список особо охраняемых природных территорий Киргизии
 Список государственных заповедников Киргизии
 Особо охраняемые природные территории Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Всемирная база данных по охраняемым территориям
 Особо охраняемые природные территории в Киргизии

Охраняемые природные территории Киргизии